Stadtarchiv Baden steht für:

 Stadtarchiv Baden AG, Schweiz
 Stadtarchiv Baden bei Wien, Österreich
 Stadtarchiv Baden-Baden, Deutschland